Noonan, een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Syndroom van Noonan, een aandoening die genoemd is naar de arts Jacqueline Noonan